Ogiermann ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Ogiermann (1910–1995), deutscher katholischer Philosoph
 Otto Ogiermann (1912–2005), deutscher römisch-katholischer Jesuit, Zeithistoriker und Autor